Watauga (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Watauga (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Associació Watauga, govern semiautònom dels Estats Units (1772-1776).